O Torneio Nunes Freire foi uma competição de futebol realizada em 1976 na cidade de São Luís no Maranhão. As partidas foram disputadas no Estádio Nhozinho Santos.

Participantes 

América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Ferroviário Esporte Clube  (São Luís)
Moto Club de São Luís (São Luís)
Sampaio Corrêa Futebol Clube (São Luís)
Santos Futebol Clube (Santos)
São Paulo Futebol Clube (São Paulo)

Classificação final 

 1º) São Paulo - 10 pontos
 2º) América - 8 pontos
 3º) Moto Club - 7 pontos
 4º) Santos - 6 pontos
 5º) Sampaio Corrêa  - 3 pontos
 6º) Ferroviário - 2 pontos

Premiação

Ver também 

 Títulos do São Paulo Futebol Clube

Ligações externas 

- SPFCpédia - Enciclopédia 2020

Competições de futebol do Maranhão
Futebol de 1976 no Brasil